Меблі
 Стіл — предмет меблів, який складається з горизонтальної поверхні і ніжок
 Комп'ютерний стіл
 Стіл — назва престолу, трону в Стародавній Русі (звідси й «стольний град», «столиця»).
Їжа
 Шведський стіл
 Вегетаріанський стіл
 Дієтичний стіл
Техніка
 Робочий стіл — інша назва стільниці в операційній системі
 Концентраційний стіл — апарат для гравітаційного збагачення корисних копалин у потоці води, що тече по похилій поверхні, яка коливається та на якій створюються поздовжні жолобки з метою накопичення і транспортування зерен важких мінералів
 Оптичний стіл — установка для проведення оптичних експериментів
 Стартовий стіл — елемент стартового комплексу
Установи
Стіл — установа або відділ установи, що займається певними канцелярськими справами. Начальник стола в Російській імперії називався столоначальником
 Адресний стіл — установа, в якій ведеться реєстрація мешканців даного міста й видаються довідки про місце їх проживання
Інше
 4713 Стіл — астероїд
 Стіл — у покері крадіжка блайндів.
 Льодовиковий стіл — утворення, яке зустрічається в області абляції льодовиків
 Круглий стіл — форма публічного обговорення чи висвітлення якихось питань, коли учасники висловлюються у визначеному порядку

Топонім 

 Стіл — округ у штаті Міннесота
 Стіл — округ у штаті Північна Дакота
 Стіл (Алабама)
 Стіл (Міссурі)
 Стіл (Північна Дакота)
 Стіл (Небраска)

Прізвище 

 Браян Стіл — британський велогонщик
 Крістал Стіл — американська порноакторка
 Райлі Стіл — американська порноакторка
 Річард Стіл (1672—1729) — англійський письменник та журналіст.
 Фредерік Чарльз Стіл (1916—1976) — англійський футболіст і тренер.